Абрам Каган:
 Каган, Абрам Меерович (род. 1936) — советский и американский математик и статистик.
 Каган, Абрам Саулович (1889—1983) — российский экономист и издатель, юрист, агроном.
 Каган, Абрам Яковлевич (1900—1965) — советский еврейский писатель, поэт, педагог.